Als Kantschil werden mehrere eng miteinander verwandte Säugetierarten aus der Ordnung der Paarhufer bezeichnet:

 Gattung Tragulus
 Fleckenkantschile (Moschiola)

Zusammen mit dem Afrikanischen Hirschferkel bilden sie die Familie der Hirschferkel (Tragulidae).